Daniele Dolfin, detto Marco (1653-1704) – cardinale, arcivescovo-vescovo di Brescia
 Daniele Dolfin, detto Giovanni o Daniele III (1654-1729) – politico, militare e magistrato veneziano
 Daniele Dolfin, detto Girolamo o Daniele IV (ca. 1656-1729) – politico e militare veneziano
 Daniele Dolfin (1688-1762) – cardinale, ultimo patriarca di Aquileia e primo arcivescovo di Udine
 Daniele Andrea Dolfin (1748-1798) – nobile, politico e diplomatico veneziano